Акари — многозначный термин.

Топоним 
 Акари — село (Мурадханлы) в Губадлинском районе Азербайджана.
 Акари — посёлок в Зангеланском районе Азербайджана.
 Акари — река в Азербайджане.
 Акари — река в Бразилии.
 Акари — муниципалитет в Бразилии.
 Акари — город и муниципалитет в Колумбии.

Фамилия 
 Акари, Варвара (1566—1618) — католическая блаженная

Имя 
 Хаями, Акари (род. 1995) — японский идол, певица, актриса

Другое 
 Akari — японский научный спутник

См. также 
 Акар
 Акара
 Акаро
 Акри (значения)